Лор'ян — місто у Франції.
 Лор'ян (округ) — округ у Франції, в департаменті Морбіан.
 Лор'ян (футбольний клуб) — французький футбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни